Il singolare del torneo di tennis Perth Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Richard Fromberg che ha battuto in finale Steven Downs 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Richard Fromberg (Campione)
 Scott Draper (primo turno)
 Michael Tebbutt (primo turno)
 Gouichi Motomura (primo turno)

 Ben Ellwood (quarti di finale)
 James Sekulov (quarti di finale)
 Todd Larkham (secondo turno)
 Peter Tramacchi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Perth Challenger 1996